Tišpak (Tischpak) (sumerisch DINGIRTišpak UR.SAG.-i-li) war in der sumerischen Religion ursprünglich der sumerische Schlangengott Ninazu und damit Sohn der Ereškigal und des Enki. Nach der mythologischen Verschmelzung mit Ninazu wurde Tišpak zum Stadtgott von Ešnunna erhoben. Er war ein Wettergott, Thorkild Jacobsen bringt ihn in Verbindung mit dem hurritischen Teššub. Der Göttertypentext beschreibt ihn als den Gott, der den Drachen mit seinen zwei Füßen tritt (ina killatēšu bašma kabis šumšu (MU.BI) dTišpak).

Tišpaks Symboltier war der Drache Mušḫuššu, die „schreckliche Schlange“. Der Kampf des Tišpak gegen Mušḫušḫu wird in einem Text aus der Bibliothek des Aššurbanipal beschrieben (CT 13.33-34), den Wiggerman in die altakkadische Periode datieren will.

Genealogie

Literatur 
 Dietz-Otto Edzard u. a.: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Band 8: Meek – Mythologie. de Gruyter, Berlin 1997, ISBN 3-11-014809-9, S. 457–458
 Theodore J. Lewis: CT 13.33-34 and Ezekiel 32: Lion-Dragon Myths. In: Journal of the American Oriental Society. 1996, Band 116, Nr. 1, 28-47. .
 F. A. M. Wiggermann: Tišpak, his Seal, and the Dragon “mušḫušḫu”. In: O. Haex et al. (Hrsg.): To the Euphrates and Beyond: Archaeological Studies in Honour of Maurits N. van Loon. Balkema, Rotterdam/ Brookfield (Vt.) 1989, ISBN 90-6191-866-9.

Einzelnachweise 

Sumerische Religion
Schlangengottheit
Sumerische Gottheit
Männliche Gottheit